

Chiese

Francia 
 Chiesa di Santa Croce – Bordeaux

Germania 
 Chiesa di Santa Croce – Berlino
 Duomo della Santa Croce – Nordhausen

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di Santa Croce – Antrosano
 Chiesa di Santa Croce – Atessa
 Chiesa di Santa Croce  – L'Aquila

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Santa Croce – Carpi
 Chiesa di Santa Croce – Ferrara
 Chiesa di Santa Croce – Fontanellato
 Chiesa di Santa Croce – Guastalla
 Chiesa di Santa Croce – Parma
 Chiesa di Santa Croce – Ravenna
 Chiesa di Santa Croce nuova – Rimini

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Santa Croce – Baseglia, frazione di Spilimbergo

Lazio 
 Chiesa di Santa Croce – Cerveteri
 Chiesa di Santa Croce – Palestrina
 Chiesa di Santa Croce – Sambuci
 Chiesa di Santa Croce – Sutri

Liguria 
 Chiesa di Santa Croce – Alassio
 Chiesa di Santa Croce – Crocefieschi
 Chiesa di Santa Croce – Moneglia
 Chiesa di Santa Croce – Pieve Ligure

Lombardia 
 Chiesa di Santa Croce – Brescia
 Chiesa di Santa Croce – Milano
 Chiesa di Santa Croce – Santa Croce, frazione di Sermide e Felonica
 Chiesa di Santa Croce – Zorzino, frazione di Riva di Solto
 Chiesa di Santa Croce – Gerosa frazione di Val Brembilla

Marche 
 Chiesa di Santa Croce – Ancona
 Chiesa di Santa Croce – Caldarola
 Chiesa di Santa Croce – Macerata

Piemonte 
 Chiesa di Santa Croce – Cuneo
 Chiesa di Santa Croce – Ivrea
 Chiesa di Santa Croce – Lanzo Torinese
 Chiesa di Santa Croce – Sparone
 Chiesa di Santa Croce – Torino

Puglia 
 Chiesa di Santa Croce – Altamura

Sardegna 
 Chiesa di Santa Croce – Benetutti 
 Chiesa di Santa Croce – Bessude
 Chiesa di Santa Croce – Bonnanaro
 Chiesa di Santa Croce – Bortigali 
 Chiesa di Santa Croce – Bortigiadas
 Chiesa di Santa Croce – Cargeghe
 Chiesa di Santa Croce – Cheremule
 Chiesa di Santa Croce – Codrongianos
 Chiesa di Santa Croce – Cossoine
 Chiesa di Santa Croce – Cuglieri
 Chiesa di Santa Croce – Giave
 Chiesa di Santa Croce – Ittireddu
 Chiesa di Santa Croce – Luras
 Chiesa di Santa Croce – Mara
 Chiesa di Santa Croce – Mores
 Chiesa di Santa Croce – Nule
 Chiesa di Santa Croce – Nulvi
 Chiesa di Santa Croce – Osilo
 Chiesa di Santa Croce – Ossi
 Chiesa di Santa Croce – Ploaghe
 Chiesa di Santa Croce – Romana
 Chiesa di Santa Croce – Sennori
 Chiesa di Santa Croce – Torralba

Sicilia 
 Chiesa di Santa Croce –  Castellammare del Golfo
 Chiesa di Santa Croce – Messina
 Chiesa di Santa Croce – Tempio Pausania
 Chiesa e monastero di Santa Croce – Caltanissetta

Toscana 
 Chiesa della Croce – Anghiari
 Chiesa di Santa Croce – Abbadia San Salvatore
 Chiesa di Santa Croce – Firenze
 Chiesa di Santa Croce – Montalcino
 Chiesa di Santa Croce – Monte Santa Croce
 Chiesa di Santa Croce – Populonia, frazione di Piombino
 Chiesa della Compagnia di Santa Croce – Rapolano Terme
 Chiesa di Santa Croce – Riccò del Golfo di Spezia
 Chiesa della Croce – San Casciano in Val di Pesa
 Chiesa di Santa Croce – Semproniano
 Chiesa di Santa Croce – Sinalunga
 Chiesa di Santa Croce – Torrita di Siena
 Chiesa di Santa Croce – Vinci
 Chiesa di Santa Croce – Montevarchi
 Chiesa di Santa Croce – Arezzo
 Chiesa di Santa Croce – Greve in Chianti

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Santa Croce – Rovereto
 Chiesa di Santa Croce – Storo
 Chiesa di Santa Croce – Trento
 Chiesa di Santa Croce – Rovereto

Umbria 
 Chiesa di Santa Croce – Castiglion Fosco, frazione di Piegaro

Valle d'Aosta 
 Chiesa di Santa Croce – Aosta

Veneto 
 Chiesa di Santa Croce – Santa Croce del Lago, frazione di Alpago
 Chiesa di Santa Croce – Padova
 Chiesa di Santa Croce – Treviso
 Chiesa di Santa Croce – Venezia, sestiere di Santa Croce, demolita
 Chiesa di Santa Croce – Venezia, isola della Giudecca, sconsacrata
 Chiesa di Santa Croce – Vicenza

Spagna 
 Chiesa di Santa Croce – Cadice

Svizzera 
 Chiesa di Santa Croce – Chiasso
 Chiesa di Santa Croce – Riva San Vitale
 Chiesa di Santa Croce – Vacallo

Thailandia 
 Chiesa di Santa Croce – Bangkok

Altri luoghi di culto 
 Cattedrale di Santa Croce – Forlì
 Convento di Santa Croce – Batignano, frazione Grosseto
 Convento di Santa Croce alla Spalliera – Trento
 Oratorio della Compagnia di Santa Croce – Asciano
 Oratorio della Crocina – Rimini
 Oratorio di Santa Croce – Sorso
 Oratorio di Santa Croce – Siligo
 Santuario di Santa Croce – Badia
 Tempietto di Santa Croce – Bergamo

Pagine correlate 
 Santa Croce
 Abbazia di Santa Croce
 Basilica di Santa Croce (disambigua)
 Cappella di Santa Croce
 Cappella della Santa Croce
 Chiesa di Santa Maria della Croce
 Chiesa del Santissimo Crocifisso